İsmayıllı bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe İsmayıllı (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe İsmayıllı (Rayon)